Джек Па́ркинсон () — имя и фамилия следующих персоналий: Паркинсон, Джек (1875—1911) — английский футболист, наиболее известный по выступлениям за «Блэкпул».
 Паркинсон, Джек (1883—1942) — английский футболист, наиболее известный по выступлениям за «Ливерпуль».